Enoclerus är ett släkte av skalbaggar. Enoclerus ingår i familjen brokbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brokbaggar
Enoclerus